Kardos Ferenc (1912–1998) vegyészmérnök
 Kardos Ferenc (1921–2004) orvos, szülész-nőgyógyász
 Kardos Ferenc (1937–1999) szlovákiai magyar filmrendező, producer, forgatókönyvíró
 Kardos Ferenc (1964) könyvtáros, cigánykutató